Заповедник Динар () — горный хребет Динар (Кухе-Динар, ; 4525 м) расположен в горной цепи Загрос и имеет водораздел протяжённостью примерно 90 километров, проходя между тремя провинциями Кохгилуйе и Бойерахмед, Исфахан и Фарс. Заповедник Динар в 2010 году был зарегистрирован ЮНЕСКО в качестве десятого биосферного резервата в Иране и 550 биосферного резервата в мире.

Ландшафт и природные условия 
Горный хребет Дена включает 49 вершин высотой свыше 4000 метров и считается самым большим комплексом в Иране по общему количеству вершин свыше 4000 метров.

Вопреки распространённым мнениям, Дена не является лишь одной вершиной, но представляет собой горный хребет, протянувшийся с северо-запада на юго-восток. Восточная граница заповедной зоны Дена начинается с севера города Сисахт центра шахрестана Дена.

Заповедная зона Дена в качестве биосферного заповедника располагается на юго западе страны на площади в 93 821 гектар. На территории заповедника имеется много небольших источников и ущелий. Многие из этих источников, соединяясь, образуют реки Башар и Херсан.

Этот район полностью горный. Перепад высоты наивысшей и низшей точки в районе превышает 3000 метров. Низшая точка заповедной зоны находится на высоте 1300 метров над уровнем моря.

Заповедник очень богат и ценен с точки зрения разнообразия растительности. На высоте 2500 метров район заповедника Дена покрыт дубовым лесом. Среди дубов есть также различные виды деревьев: Клён трёхлопастный, миндаль, боярышник и другие. На высоте 3500 метров и выше поверхность покрыта травами и кустарниками.

Дена находится во влажной и холодной и полувлажной зоне. Минимальная температура составляет −18 градусов и максимальная температура 39 градусов.

В районе Дена можно увидеть следы естественной эрозии почвы в результате таких факторов, как холод, замерзания и таяния снега и в целом из-за гористой местности.

Важнейшим фактором размывание горных пород в Дена является сильный ток воды, создающий условия для различных типов размытия поверхности.

Население 
В этом районе проживают небольшие племена со своими особенностями, как например охота.

Факторы, угрожающие заповеднику 
Среди разнообразных факторов угрожающих биологическому разнообразию заповедника и национального парка Дена выделяют наличие культуры охоты и рыболовства среди народа этого района, рост деревенского и городского населения, разрушение пастбищ, вырубка леса, превращение лесную территорию в сельскохозяйственную, строительство дорог, отсутствие условий для занятости и привлечения рабочей силы, сбор лекарственных растений, отсутствие управления в использовании природных источников.

Примечания

Ссылки 
 Iran Chaharmahal & Bakhtyari, Dena natural protected area

Охраняемые природные территории Ирана
География провинции Исфахан
География Фарса
География Кохгилуйе и Бойерахмеда‎
Достопримечательности провинции Исфахан
Достопримечательности Фарса
Достопримечательности Кохгилуйе и Бойерахмеда‎
Загрос